

Patronyme 

 Kearran Giovanni (1981-), actrice américaine ;
 Vincent Giovanni, réalisateur français.

Pseudonyme 

José Giovanni (1923-2004), écrivain et cinéaste franco-suisse

Prénom utilisé comme pseudonyme
 Giovanni (1972-), Giovanni Silva de Oliveira, footballeur brésilien
 Giovanni (1994-), Giovanni Piccolomo, footballeur brésilien

Prénom 
Giovanni est un prénom italien, équivalent de Jean, notamment porté par :
 Religieux :
 Giovanni, cardinal de 1058 à 1059.
 Giovanni, cardinal de 1189 à 1190.
 Giovanni, cardinal de 1205 à 1217 (?).
 Giovanni, cardinal de 1189 à 1210 ou 1211.
 Giovanni Antonio Guadagni (1674-1759), cardinal de 1731 à 1759.
peintres :
Giovanni Cana dit Canaletto (1697-1768), vénitien
Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770), vénitien
Giovanni Bellini (~1425-1516)
Giovanni Boldini 
Giovanni di Niccolò Luteri ("Dosso Dossi")
Giovanni Fattori
Giovanni Passannante (1849-1910), anarchiste
Giovanni Segantini
compositeurs :
Giovanni Bononcini
Giovanni Paisiello
Giovanni Pierluigi da Palestrina
Giovanni Battista Pergolesi
Giovanni Leone, président de la république italienne
John Cabot (Giovanni Caboto) (1440-1498), navigateur et explorateur vénitien au service de l'Angleterre.
Giovanni Falcone (1939-1992), juge anti-mafia
Giovanni Boccaccio (Jean Boccace) (1313-1375), écrivain italien 
Giovanni da Verrazano (~1485-1528) explorateur vénitien.
Giovanni Fabbroni (1752-1822), physicien et agronome florentin
Giovanni Antonio Scopoli, entomologiste tyrolien
Giovanni Sartori, politologue italien
Giovanni Agnelli, dirigeant de la société automobile Fiat
sportifs :
footballeurs
Giovanni Ferrari (1907-1982)
Giovanni Trapattoni (1939-)
Giovanni Gerbi, cycliste
Giovanni, boss de la Team Rocket.

Variantes 
Geovani, Geovanney, Geovanni, Geovanny, Geovany, Gian, Giancarlo, Gianfranco, Giani, Gianina, Gianluca, Gianni, Giannina, Giannino, Gianny, Gienek, Gienia, Gienowefa, Giovan, Giovana, Giovanno, Giovani, Giovanny, Giovany, Giovel, Giovell, Giovonni, Jovan, Jovanney, Jovanni, Jovanno, etc.

Œuvre 

 Don Giovanni (opéra de Mozart)

Voir aussi 
 
 
 

Patronyme italien
Prénom masculin
Homonymie de prénom
Prénom italien